Monastero di San Clemente (Firenze)
Monastero di San Clemente (Prato)